Ghz, GHz og GHZ har flere betydninger:

GHz er en forkortelse for gigahertz
GHZ er en forkortelse for galactic habitable zone